Бро́нте (, ) — коммуна в Италии, в регионе Сицилия, подчиняется административному центру Катания.

Население составляет 19 220 человек (2008 г.), плотность населения — 74 чел./км². Занимает площадь 249 км². Почтовый индекс — 95034. Телефонный код — 095.

Покровителем населённого пункта считается святой Власий Севастийский, празднование 3 февраля.

География 
Бронте известен своим превосходным вином, получаемым из винограда, растущего в долине Симето. Городок лежит между потоками застывшей лавы, которые оставлены извержениями вулканов 1651 и 1843 гг. Окрестности города изобилуют превосходными виноградниками, прекрасной пахотной землей, лесами и пастбищами; но на запад от него тянется обширная пустыня, которую образовали потоки лавы и за которой лежит прелестная роща Малетто.

Демография 
Динамика населения:

Администрация коммуны 
 Официальный сайт: http://www.comune.bronte.ct.it/

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт населённого пункта
 Национальный институт статистики
 http://www.istat.it/english/